«Цветы войны» () — китайский военно-исторический фильм, снятый в 2011 году режиссёром Чжан Имоу. Экранизация романа Янь Гэлин «13 цветов Нанкина», написанного на основе дневников миссионерки Минни Вотрин.

Сюжет 
В 1937 году Япония вторгается в Китай, начиная вторую японо-китайскую войну. В декабре Японская имперская армия захватывает столицу Китая Нанкин и устраивает систематическую и жестокую Нанкинскую резню.

Когда вторгнувшиеся японцы одолевают китайскую армию, отчаянные школьницы бегут к монастырю Католической церкви. Здесь к группе невинных школьниц присоединяется американский гробовщик Джон Миллер, который должен похоронить главного священника. В церкви Миллер находит мальчика Джорджа Чена, сироту, которого воспитал и обучил английскому умерший священник. Мальчик того же возраста, что и школьницы. Вскоре в поисках убежища в собор прибывает группа местных проституток, они решают прятаться в подвале. В собор врываются японские солдаты и начинают наводить ужас на школьниц, желая их поймать и изнасиловать. От рук японцев умирают две девочки. Переодевшись в священника, Миллер пытается спасти школьниц, но получает прикладом по голове и теряет сознание. Всех спасает выживший китайский снайпер, который, жертвуя собой, расправляется с жестокими японцами.

Во дворе собора Миллер пытается починить старый грузовик, чтобы попытаться уехать на нём из Нанкина. В собор прибывает японский полковник Хасегава, который извиняется за произошедшее и обещает защищать собор, назначив охрану за воротами. Хасегава просит, чтобы во время его следующего визита школьницы спели для него хорал. Несколько дней спустя он вручает Миллеру официальное приглашение для школьниц спеть на праздновании победы японской армии в Нанкине. Опасаясь за безопасность школьниц, Миллер отказывается, но Хасегава сообщает ему, что это приказ и что на следующий день девушек заберут. Перед тем как уйти, японские солдаты пересчитывают школьниц и ошибочно включают одну из проституток (которая случайно вышла из подвала), насчитав 13 человек.

Школьница Шу Хуан убеждает других девочек, что лучше погибнуть, спрыгнув с башни собора, чем оказаться в руках японцев. В последний момент стоящих на колокольне девочек отговаривает проститутка Ю Мо, убеждая свою группу защитить школьниц, заняв их место на японской вечеринке. Поскольку в соборе только 12 проституток, мальчик Джордж, приёмный сын умершего священника, также соглашается стать добровольцем. Миллер против их самоотверженного решения, но понимает, что другого выхода нет. Прибегнув к своим навыкам гробовщика, он изменяет внешность женщин, которые благодаря макияжу и новым прическам стали похожи на школьниц. Проститутки делают ножи из разбитых окон и прячут их в свои плащи.

На следующий день «13 цветов Нанкина» уводят ничего не подозревающие японские солдаты. После их отъезда Миллер прячет школьниц в отремонтированном грузовике и, используя разрешение на одного человека, выданное отцом Шу, выезжает из Нанкина. В последней сцене грузовик едет по пустынному шоссе, ведущему на запад, подальше от наступающей японской армии. Судьба 13 цветов, которые принесли себя в жертву, остается неизвестной.

В ролях

Награды и номинации 
Фильм выдвигался от Китая на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, но не попал в список номинантов. Кроме того, лента номинировалась на премию «Золотой глобус» в аналогичной категории, а также получила премию Asian Film Awards за лучший актерский дебют (Ни Ни) и ещё 5 номинаций (лучший фильм, режиссура, сценарий, музыка и костюмы).

Оценки 
Фильм получил смешанные отзывы критиков: на сайте Rotten Tomatoes средняя оценка составила 5,5/10 с рейтингом одобрения 42 %, средний балл на Metacritic — 46/100 на основе 22 рецензий. О фильме положительно отозвались Twitch flim, BoxOffice Magazine и Variety, критические рецензии он получил от «Торонто стар» и Роджера Эберта.

Примечания 

Фильмы-драмы Китая
Исторические фильмы Китая
Исторические фильмы о 1930-х годах
Фильмы о Нанкинской резне
Проституция в фильмах
Фильмы на английском языке
Фильмы Китая 2012 года